Sana heißen folgende geographischen Objekte:
 Sana (Haute-Garonne), Ort in Haute-Garonne, Frankreich
 Sana (Griechenland), Ort in der Präfektur Chalkidiki in Griechenland
 Sanaa, Hauptstadt von Jemen (veraltete Schreibweise)
 Sana (Fluss), Fluss in Bosnien-Herzegowina
 Distrikt Saña, Verwaltungsbezirk in Peru

Sana bzw. Saña ist der Name folgender Personen:
 Sana (Volk), ein Unterstamm der Tonkawa-Indianer
 Sana (Vorname), ein arabischer, vorwiegend weiblicher Vorname 
 Sana (Mythologie), einer der geistgeborenen Söhne Brahmas in der indischen Mythologie
 Abdul-Ahad Sana (1922–2007), irakischer Bischof von Alqosh
 André Sana (1920–2013), irakischer chaldäisch-katholischer Bischof
 Fatima Sana (* 2001), pakistanische Cricketspielerin
 Heleno Saña (* 1930), spanischer Sozialphilosoph und Schriftsteller
 Santiago Sana (1888–1959), argentinischer Fußballspieler und Funktionär
 Tobias Sana (* 1989), schwedischer Fußballspieler
 Sanae Shintani (), Künstlername Sana (), japanische Sängerin
 Sana (Sängerin), auch Sana Minatozaki (* 1996), japanische Sängerin, Mitglied von Twice

Sana, Weiteres:
 Sana Kliniken, Krankenhauskette

SANA steht als Abkürzung für:
 Sanierung der Atmosphäre über den neuen Bundesländern, wissenschaftliches Großprojekt, siehe SANA-Projekt
 Société anonyme de navigation aérienne, eine ehemalige französische Fluggesellschaft
 Società Anonima Navigazione Aerea, eine ehemalige italienische Fluggesellschaft
 Syrian Arab News Agency, die staatliche syrische Nachrichtenagentur

SanA (auch San-A):
 Sanitätsausbildung, Lehrgang (interne Abkürzung des DRK und der DLRG)

Siehe auch:
 Sanaa (Begriffsklärung)
 Sanna
 Zana

Abkürzung